Тюрко́тт () — французская фамилия. Известные носители: 
 Тюркотт, Жан-Клод (1936—2015) — канадский кардинал.
 Тюркотт, Кристин (урожд. Холман) — канадская кёрлингистка.
 Тюркотт, Мариз (род. 1975) — канадская тяжелоатлетка.
 Тюркотт, Матьё (род. 1977) — канадский конькобежец.